Petäjäjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjoki, vattendrag, Lappland, 
 Petäjäjoki (vattendrag i Finland), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar